Это список знаменосцев, которые представляли Оман на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Оман на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Оман